Alain Laframboise, né à Saint-Benoît-des-Deux-Montagnes en 1947 et mort à Rigaud en 2016, est un artiste et un historien de l'art québécois.

Biographie 
Alain Laframboise est né à Saint-Benoît-des-Deux-Montagnes en 1947. Après des études effectuées à l’Université de Montréal, où il obtient un baccalauréat et une maîtrise en Histoire de l'art, Alain Laframboise décroche, en 1980, un doctorat en philosophie et en esthétique des formes à l’Université Paris X (Nanterre). Sa thèse Istoria et théorie de l'art : Italie, XV, XVI siècles obtient la mention "très bien".

Débutant comme chargé de cours en 1975, Laframboise est nommé professeur adjoint en 1980. Il devient professeur agrégé au Département d'histoire de l'art de l’Université de Montréal en 1986. Durant son professorat, Laframboise assume la responsabilité de 9 cours et assure la supervision de 34 mémoires et de deux thèses universitaires. Il devient également codirecteur et collaborateur de plusieurs projets de recherche. C'est toujours durant cette carrière universitaire que Laframboise obtient plusieurs subventions lui permettant de mener à bien une dizaine de recherches.

Grand spécialiste de la Renaissance italienne et du maniérisme, l’artiste québécois est également reconnu pour la richesse et la qualité de ses œuvres artistiques. Ayant à son actif une vingtaine d'expositions individuelles et plus d'une cinquantaine de participations à des représentations collectives, effectuées entre 1983 et 2018, Laframboise marque le milieu artistique contemporain québécois. Plusieurs de ses œuvres se trouvent au sein de collections publiques comme celles du Musée d’art contemporain de Montréal, du Musée national des beaux-arts du Québec, et de la Banque d’œuvres d’art du Canada à Ottawa.

Une grande partie des créations de Laframboise décontextualise et recontextualise les objets de tous les jours afin d’interpeller le spectateur sur le sens du quotidien. En continuité avec son travail de chercheur et de théoricien de la représentation en art, son travail poursuit sa réflexion sur la figuration dans ses œuvres de création, que ce soit dans ses collages, ses assemblages en 3 dimensions, ses photographies et vidéos. 

Alain Laframboise est également, de 1985 à 1996, cofondateur et codirecteur de la revue d'écriture et d'érudition TROIS et des Éditions TROIS. Il participe à l’organisation de trois colloques dont un consacré à la représentation d’Andromède au 16 et 17 siècles (les actes du colloque « Andromède ou le héros à l'épreuve de la beauté » ont été publiés en 1996). Au cours de sa vie, Laframboise publie six ouvrages et rédige plus d'une centaine d'articles parus au sein de multiples périodiques.

Le , Alain Laframboise s’éteint à Rigaud au Québec à l’âge de 68 ans.

Œuvres 
Avec ses collages, ses boîtes, ses photographies et ses vidéos, il mène, depuis le début de sa production, une exploration qui consiste à suggérer, à partir d'objets divers qu'il met en scène, qu'ils soient familiers ou qu'ils fassent référence à l'histoire de l'art, des scénarios potentiels par l'utilisation qu'il fait des éclairages, la disposition des figures dans l'espace et par le choix des cadrages. Qu'elles renvoient à l'art classique, académique ou contemporain, qu'elles soient kitsch ou naïves, ces compositions s'inscrivent dans une réflexion sur les pouvoirs de suggestion de la mémoire en s'accompagnant toujours d'un exercice ludique sur les formes mêmes de la représentation.

Sélection d’œuvres

Expositions individuelles 
Galerie Jolliet, 1984. 
Échos et Écarts, Galerie René Bertrand, Québec, 1985.
Blow up, Galerie Graff, Montréal, 1985.
Galerie Graff, Montréal, 1987.
Galerie Graff, Montréal, 1989.
Fondali, Associazione Culturale italo‐francese di Bologna, Italie, Bologne, 1992.
Fondali, Associazione Culturale italo‐francese di Bari, Italie, Bari, 1992.
 Fondali, Centro sociale, Dogana, Italie, République de San Marino, 1992.
Intarsia, Galerie Graff, Montréal, 1992.
Pictura, Galerie Graff, Montréal, 1994.
Capricci, Espace Écureuil, Marseille, 1995.
Visions domestiques, Galerie Graff, Montréal, 1997.
Théâtres pour voir (duo avec Ian Paterson), Sarajevo, Ambassade canadienne en Bosnie‐Herzégovine et Paris, Services culturels de l'Ambassade du Canada, 1998.
GOLD & RUST, (duo avec Louis Cummins), Galerie Graff, Montréal, 1998.
Portraits d’intérieur, Galerie Graff, Montréal, 1999.
Visions domestiques II, Galerie Graff, Montréal, 2002.
Visions domestiques III, Galerie Graff, Montréal, 2005.
Parcours, Galerie Graff, Montréal, 2008.
Figures, Galerie Graff, Montréal, 2012.
Alain Laframboise, Le sens du quotidien, rétrospective, commissaire Karl-Gilbert Murray, Musée d'art contemporain des Laurentides, Saint-Jérôme, 2014.
Alain Laframboise, Le sens du quotidien, rétrospective, commissaire Karl-Gilbert Murray, Centre d'exposition de l'Université de Montréal, Montréal, 2015.
Alain Laframboise, Construire le sens, Carrefour des arts, Université de Montréal, Montréal, 2015.
Alain Laframboise, Les derniers caprices, exposition posthume, commissaires: Louis Cummins et Karl-Gilbert Murray, Galerie Graff, Montréal, 2017.

Expositions collectives 
 Hypothétiques confluences, commissaire René Payant, Galerie Jolliet, Montréal, 1983.
 Acquisitions récentes, Galerie Jolliet, Montréal, 1983.
 F(r)ictions: en effet(s), commissaire Johanne Lamoureux, Galerie Jolliet, Montréal, 1984.
 2e Salon National des galeries d'art, Galerie Jolliet, Montréal, 1984.
 Montréal tout terrain, Ancienne clinique Laurier, Montréal, Galerie René Bertrand, 1984.
 L'art pense organisée par la Société d'esthétique du Québec dans le cadre du Xe Congrès international d’esthétique à l'Université de Montréal, Montréal, 1984.
 Le T-shirt, Galerie J. Yahouda Meir, Montréal, 1984.
 Voir et revoir, Galerie René Bertrand, Québec, Galerie Graff, Montréal, 1985.
Regards obliques pour deux générations, Galerie Jolliet, Montréal, 1985.
 La peinture au Québec: une nouvelle génération, Musée d'art contemporain de Montréal, Montréal, 1985.
The T-shirt, Galerie Grunewald, Toronto, 1985.
20e anniversaire de Graff, Place des Arts, Hall d'entrée de la salle Wilfrid-Pelletier, Montréal, 1986.
Graff 1966-1986: Aperçu historique, Galerie de l'Université du Québec à Montréal, Montréal, 1986.
Conseil des Artistes Peintres du Québec, Montréal, 1986.
L'art contre le sida, Galerie John A. Schweitzer, Montréal, 1986.
Montréal / Genève, Centre Saidye Bronfman, Montréal, 1986.
Rétrovisions, Galerie Graff, Montréal, 1986.
Installations fiction, Galerie Graff / Éditions NBJ, Montréal, 1986.
Dazibao, Centre de photographies actuelles, 1986.
Exposition des artistes de la galerie, Galerie Graff, Montréal, 1986.
Absurde, Galerie J. Yahouda Meir, Montréal, 1986.
Montréal / Genève, Centre d'art visuel, Genève et Villa du Jardin Alpin, Meyrin, 1986.
 GRAFF 20 ans, Musée d'art contemporain de Montréal, Montréal, 1988.
 Les artistes, Bâle, Suisse, Galerie Graff, 1988.
 Tandem, Dazibao, Centre de photographies actuelles, Montréal, 1989.
Incorporation, Galerie d'art Lavalin, Montréal, 1989.
ART 20 '89, Bâle, Suisse, Galerie Graff, 1989.
 Pratiques, Maison de la culture Côte-des-Neiges, Montréal, 1990.
 Les artistes de l'Université de Montréal, Galerie du SAC, Montréal, 1990.
Tandem Bis, Dazibao, Centre de photographies actuelles, Montréal, 1990.
FIAT LUX. Photographie et architecture, Dazibao, Centre de photographies actuelles, Montréal, 1990.
ART 21 '90, Bâle, Suisse, Galerie Graff, 1990.
ART 22 '91, Bâle, Suisse, Galerie Graff, 1991.
 Articulation, Expression, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe, 1991.
 Corriger les lieux. Après la photographie de voyage, Maison de la culture Côte-des-Neiges, Montréal, 1991.
Phylactères ‐ Les figures qui parlent, Galerie Verticale, Laval, 1992.
 Lo sguardo dell'atro/Le regard de l'autre, Maison de la culture Côte-des-Neiges, Montréal, 1994.
 L'effet cinéma. Quand l'image raconte, Musée d'art contemporain de Montréal, Montréal, 1996.
900 cm à collectionner, Galerie Graff, Montréal, 1996.
ESTAMPA 96, Foire Internationale d'art contemporain, Espagne, Madrid, 1996.
 L'histoire à l'œuvre, Centre Saidye Bronfman, Montréal, 1997.
 Regards croisés, Centre d'exposition de l'Université de Montréal, Montréal, 1998.
 Sur les mots de Jean-Paul Daoust, Centre d'exposition Lanaudière, Charlemagne, 1998.
 États d'âmes, états de langue, Centre d'exposition Lanaudière à Charlemagne, 1999.
 FIAC 99, Galerie Graff, France, Paris, 1999.
 Séries, Galerie Graff, France, Paris, 2000.
 La nature des choses, Musée du Québec, Québec, Québec, 2001.
Laboratoire, Galerie Graff, Montréal, 2001.
Correspondances hommage à Robert Wolfe, Galerie Graff, Montréal, 2003. 
Toronto International Art Fair, Galerie Graff, Metro Toronto Convention Centre, 2008.
 Les musiques et la mort, organisée par la revue Frontières, Bibliothèque centrale de l'Université du Québec à Montréal, Montréal, 2008.
 La coexistence des traits, 40 ans de dialogue entre les Éditions du Noroît et les artistes 	visuels, Maison de la culture du Plateau Mont-Royal, Montréal, 2011.
Foire Papier 11, Galerie Graff, Montréal, 2011.
Couleurs et lumières – Œuvres de la collection, commissaire Bernard Lamarche, Musée régional de Rimouski, 2011.
Les Éditions Roselin : vingt ans de livres d’artiste, Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, Montréal, 2013.
 Incursion dans le studio d'art. L'apprentissage du dessin d'hier à aujourd'hui, commissaire Andrée Matte, Musée de Lachine en 2018.
Répliques, commissaire Emmanuel Galland, Centre d’exposition de l’Université de Montréal, 2019.

Collections 
Son œuvre est représentée dans plusieurs collections, dont celles de la Collection Prêt d’œuvres d'art du Musée national des beaux-arts du Québec, Banque d'œuvres d'art du Canada, du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée d'art contemporain de Montréal, du Musée de Lachine, du Musée d'art de Joliette, du Musée régional de Rimouski, du Musée d'art contemporain de Baie Saint-Paul et du Musée d'art contemporain des Laurentides.

Bibliographie et Fortune critique 

Textes d’Alain Laframboise, Historien de l’art

LAFRAMBOISE, Alain, Les normes de l'image sacrée de la seconde moitié du cinquecento, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1974, 146 pages. (Mémoire de maîtrise)
LAFRAMBOISE, Alain, Istoria et théorie de l'art : Italie, XVe, XVIe siècles, Montréal, Presse de l’Université de Montréal, 1989, 415 pages. (Thèse de doctorat)
LAFRAMBOISE, Alain et Françoise SIGURET, Andromède ou Le héros à l'épreuve de la beauté, Paris, Klincksieck Paris; Paris Musée du Louvre, 1996, 655 pages.

Textes de catalogues, comptes rendus, articles, etc. portant sur l’œuvre d’Alain Laframboise

ARASSE, Daniel et al., Théâtres pour voir Alain Laframboise, Ian Paterson = Performing Eyes : Alain Laframboise, Ian Paterson, (Galerie Mak (Sarajevo, Bosnie-Herzégovine); Centre culturel canadien (Paris, France), Paris, Ambassade du Canada, Services culturels, Collection « Esplanade », 1998, 89 pages.
BÉDARD, Catherine, « Représenter l'Italie: pour l'esquisse d'un rapport entre diplomatie et photogénie », in Le Regard de l'autre = As others see us = Los guardo dell'altro, Montréal, Maison de la culture de Côte-des-Neiges, 1994, 51 pages.
BERLUTTI, Walter (Alain LAFRAMBOISE et Louis CUMMINS), Gold & Rust, Louis Cummins, Alain Laframboise, Éditions Graff, Graff, Centre d'exposition et de théorie de l'art contemporain, Montréal, 1998, 24 pages.
BERNIER, Christine (dir.), Construire le sens. Alain Laframboise, Montréal, Éditions L’ARgoT et Université de Montréal, 2015, 106 pages.
BOULANGER, Chantal, « L’histoire à l’œuvre » in Le champ historique entre trajectoire et stase, Montréal, La Galerie d'art du Centre Saidye Bronfman, 1997, 48 pages.
CHASSAY, Christiane, « L'entrée en matière/Introduction », in L'art pense, Montréal, La Société d'esthétique du Québec, pages 5‐13 et 85‐93. 
COLLECTIF, Montréal tout-terrain, Montréal, ancienne Clinique Laurier, 1984, 71 pages.
COLLECTIF, Le monde selon Graff, 1966-1986, Montréal, Éditions Graff, 1987, 632 pages.
COLLECTIF, Les artistes de l'Université de Montréal, Montréal, Service d'animation culturelle, Service aux étudiants, Université de Montréal, 1988, 25 pages.
COLLECTIF, ELAAC : Entrée libre à l'art contemporain, 1989, Montréal, Association des galeries d'art contemporain de Montréal, 1989, 82 pages.
COLLECTIF, Pratiques : Exposition d'œuvres d'artistes-enseignants au Département d'histoire de l'art de l'Université de Montréal, Montréal, Maison de la culture Côte-des-Neiges, 1990, 55 pages.
COLLECTIF, Entrée libre à l'art contemporain 1991/Puissance et reflets, 1991-1992, Montréal, Association des galeries d'art contemporain de Montréal, 1991, 116 pages.
COLLECTIF, Dazibao, Trois, 6, , Laval, 1991, 238 pages.
CUMMINS, Louis, « Feintes et secrets achriens », in Lectures obliques : Douze pratiques d'écriture reliées à l'art contemporain, Hérouville Saint-Clair, France: Centre d'art contemporain de Basse-Normandie, 1999, page 71.
CUMMINS, Louis, « L’inconscient blanc de la photographie » in Alain Laframboise, Visions domestiques II, Montréal, Galerie Graff, 2002, n. p.
DANDREY, P., « Andromède ou le héros à l'épreuve de la beauté », Revue de Littérature Comparée, vol  72, no 1, , page 537.
DE BELLEFEUILLE, Normand  et Alain LAFRAMBOISE, Notte Oscura, postface d’André Gunthert, Saint-Lambert, Éditions du Noroît, 1993, 102 pages.
DE BLOIS, Nathalie, La nature des choses, Québec, Musée du Québec, 2000, 37 pages. 
DESAUTELS, Denise et Alain LAFRAMBOISE, Tombeau de Lou; autour des Visions domestiques d’Alain Laframboise, Montréal, Éditions du Noroît, 2000, 134 pages.
GODMER, Gilles, « Des affinités électives » in Peinture au Québec : une nouvelle génération, Montréal, Musée d'art 	contemporain de Montréal, 1985, pages 7‐9.
LACROIX, Paul et Alain LAFRAMBOISE, Tempête/Macula, travaux photographiques de Paul Lacroix, texte Alain Laframboise, maquette et reliure J. Fournier, Éd. Roselin, 1994, n. p.
LAFRAMBOISE, Alain et Anne-Marie ALONZO, French Conversation, Laval, Éditions Trois, collection « Cabinet des 	merveilles », 1986, 73 pages.
LAFRAMBOISE, Alain, « Quelques observations d’un artiste « collectionneur » sur la Collection », notes de l'auteur, texte inédit, , n. p.	
LAFRAMBOISE, Alain, « Alain Laframboise: L'image capricieuse », in Articulation, Saint-Hyacinthe, Expression, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe, 1991, pages 37‐41.
LAMARCHE, Bernard, Couleurs et lumières : Œuvres de la collection du Musée régional de Rimouski, Rimouski, Musée de Rimouski, opuscule, 2011, 4 pages.
LAMOUREUX, Johanne, « Écho II : La peinture tourne de l'œil/Écho II : Painting's faint vision », in L'art pense, Montréal, La Société d'esthétique du Québec, 1984, pages 50‐54 et 111‐113.
LAMOUREUX, Johanne, « L'image capricieuse/L'immagine capricciosa » in Alain Laframboise Fondali, Edizioni Essegi, Ravenna, 1992, n. p.
LANDRY, Pierre, « Peinture au Québec 'Les entours' », in Peinture au Québec : une nouvelle génération, Montréal, Musée d'art contemporain de Montréal, 1985, pages 44‐45.
LANGLOIS, Monique, « Le retour à la figuration en art actuel: tradition et innovation » in Actes du XI° Congrès international d'esthétique, Nottingham (1988), 1990, n. p.
LAVOIE, Vincent, « M. L. a fait aussi son monument », in Pratiques, Montréal, Maison de la Culture Côte‐des‐Neiges, 1990, pages 25‐27.
LUSSIER, Réal et Olivier ASSELIN, L'effet cinéma, Montréal, Musée d'art contemporain de Montréal, 1995, 58 pages.
MATHIEU, Jacqueline, Corriger les lieux, après la photographie de voyage, Montréal, Maison de la culture Frontenac, opuscule, 1991, 2 pages.
MAYRAND, Céline, « Hors‐d'œuvre » in Incorporation, Montréal, Galerie d'art Lavalin, 1989, n. p.
MURRAY, Karl-Gilbert, Alain Laframboise, Le sens du quotidien, Saint-Jérôme, Musée d’art contemporain des Laurentides, 2014, 64 pages.
PAYANT, René, Hypothétiques confluences, Montréal, Galerie Jolliet, 1983, 10 pages.
PAYANT, René, Alain Laframboise : Échos et écarts, Québec, Galerie René Bertrand, opuscule, 1985, 4 pages.
PAYANT, René, « Échos et écarts »  in Vedute : Pièces détachées sur l'art, 1976-1986, Laval, Éditions Trois, 1987, pages 469-471.
SIGURET, Françoise, «Théâtres de Rome /Teatri di Roma » in Alain Laframboise Fondali, Edizioni Essegi, Ravenna, 1992, n. p.

Textes de périodiques portant sur les œuvres d’Alain Laframboise
ALONZO, Anne‐Marie, « Sans titre comme ses boîtes », La Nouvelle barre du jour, n° 135, , pages 82‐85.
ANONYME, « Il fotografo "pittore" Laframboise espone dal 23 », La Gazetta di San Marino, , n. p.
ANONYME, « Fondali di Alain Laframboise », Mongolfiera (Bologne), , p. 31.
AQUIN, Stéphane, « Alain Laframboise. Décors et âmes », Voir, 24 au , page 27.
AQUIN, Stéphane, « Alain Laframboise. L'être et le néant », Voir, vol 9, n° 3, 8 au , page 65.
AQUIN, Stéphane, « Alain Laframboise », Voir, 24 au , n. p.
BEAUDET, Pascale, « La peinture au Québec ‐ Une nouvelle génération », Vie des Arts, 1985, vol 30, n° 102, pages 18‐21.
BÉLISLE, Josée, « Graff : un phénomène » in Graff 1966-1986, Musée d'art contemporain de Montréal, 1988, 103 pages.
BENTLEY MAYS, John, « New generation reaffirms old fashioned journalism Quebec artists heed the call of tradition », The Globe and Mail, , page 13.
BERNATCHEZ, Raymond, « Traces du passé dans l'œuvre de six jeunes artistes », La Presse, , n. p.
BERNIER, Christine, « Alain Laframboise », Parachute, n° 56, automne 1989, pages 58‐59.
BERNIER, Christine, « Phylactères. Les figures qui parlent », Trois, vol 8 n°1, automne, 1992, p. 59.
BERNIER, Christine, « Alain Laframboise », Parachute, n° 79, été 1995, pages 43‐44.
BERNIER, Jean-Jacques, « Le jeu de la pénombre… Alain Laframboise. Visions domestiques », Vie des Arts, vol 41, n° 167, 1997, page 66.
BERTAUDON, Yves, « Capricci, d'Alain Laframboise », Les nouvelles publications, Marseille, , n. p.
BEURDELEY, Timothée, « Alain Laframboise, l’œuvre et son commentaire », Quartier Libre, .
BIRON, Normand, « Narcisse piégé par le  », Le Devoir, , page 29.
CAMPEAU, Sylvain, « Laframboise/Giroux/Royston », ETC Montréal, n° 9, automne 1989, pages 56‐58.
CAMPEAU, Sylvain, « Alain Laframboise », Parachute, n° 69, hiver 1993, pages 36‐37.
CAMPEAU, Sylvain, « Alain Laframboise, Parcours », CV Photo, n° 79, 2008, page 56.
CAMPEAU, Sylvain, « Alain Laframboise, Figures », Galerie Graff, Montréal, du  au  », Ciel variable : art, photo, médias, culture, n° 94, printemps-été 2013, page 81.
CARANI, Marie, « Venise dé/masquée dans le tourbillon du post‐moderne », Protée, vol 18, n° 3 (La reproduction photographique comme signe), 1990, pages 4, 8, 18, 28, 40, 48, 58, 72.
CHALUT, Stéphanie, « Alain Laframboise : Le sens du quotidien », Vie des Arts (webzine), .
CHANTOURY‐LACOMBE, Florence, « Les photographies d’Alain Laframboise : le Wunderkammer de l’histoire de l’art », 	Esse art + opinions, n° 70, automne 2010, pages 32‐37.
CHANTOURY-LACOMBE, Florence, Peindre les maux : arts visuels et pathologie, XIVe-XVIIe siècle, préface Alain Laframboise, Paris, Hermann, 2010, 422 pages.
CHANTOURY-LACOMBE, Florence, « Alain Laframboise. Par-delà le médium photographique », Etc Média, n° 103, oct. 2014-fév. 2015, pages 93-96.
CHANTOURY-LACOMBE, Florence, « Alain Laframboise. Le regard du spectre », Ciel Variable, n° 108, hiver 2018, pages 72-74.
CORRIVEAU, Hugues, « Nous mentons tous », Lettres québécoises : la revue de l'actualité littéraire, n° 73, 1994, pages 31-32.
CORMIER, Réjean‐Bernard, « L'objet d'intérieur comme outil de théâtralité », ETC Montréal, n° 40, déc. 1997- janv.-fév. 1998, pages 39‐40.
CORMIER, Réjean-Bernard, « Une deuxième vie », ETC Montréal, n° 61, mars‐avril‐, pages 41‐45.
CORMIER, Réjean-Bernard, « Alain Laframboise, Visions domestiques III, Paroles et objets »,  ETC Montréal, n° 72, déc. 2005 ‐ janv. ‐ fév. 2006, pages 60‐65.
CRON, Marie‐Michèle, « Peindre pour remédier à défaillance du réel », Le Devoir, 7‐, page C‐9.
CRON, Marie-Michèle, « Pictura », Le Devoir, , page B‐10.
CUMMINS, Louis et Alain LAFRAMBOISE, « Gold & Rust », Visuel(s), nos 7‐8, 1999, pages 44‐48.
DAIGNEAULT, Gilles, « Les partis‐pris de René Payant », Le Devoir, , page 28.
DAIGNEAULT, Gilles, « Les boîtes à malice d'Alain Laframboise », Le Devoir, , page 33.
DAIGNEAULT, Gilles, « Des fictions tonifiantes », Le Devoir, , page 28.
DAIGNEAULT, Gilles, « L'exubérance de l'art contemporain Québécois », Le Devoir, , page 17.
DAIGNEAULT, Gilles, « Le trimestre en huit », Vie des Arts, automne 1984, page 85.
DAIGNEAULT, Gilles, « Les hauts et les bas de Noël », Le Devoir, , n. p.
DAIGNEAULT, Gilles, « Au MAC ‐ Une célébration de la jeune peinture », Le Devoir, , pages 13 ‐14.
DAVID, Carole, « Le fantasme du livre », Le Devoir, , n. p.
DAVID, Frédérique, « Une exposition retrace l’itinéraire de vie artistique d’Alain Laframboise », L’Écho du Nord, vol 79, 	n° 23, , page 27.
DELAGRAVE, Marie, « Alain Laframboise. La mise en boîte de la peinture », Le Soleil, , pages C10 et C11.
DELISLE, Linda, « Alain Laframboise », Parachute, été 1987, n° 43, pages 39‐40.
DESGAGNÉ-DUCLOS, Gabrielle, « Alain Laframboise, Le sens du quotidien, Centre d’exposition de l’Université de 	Montréal, du  au  », Ciel variable : art, photo, médias, culture, n° 102, hiver 2016, page 92.
DUMONT, Jean, « Plaidoyer pour un libre regard », Montréal ce mois-ci, , n. p.
DUMONT, Jean, « La photographie fait un beau clin d'œil à l'art au Centre Dazibao », Le Devoir, , page C‐6.
DUMONT, Jean, « Les liens étranges qu'on tisse entre les choses », Le Devoir, , page C‐12.
DUSSAULT, Micheline, « Un pont entre artistes et philosophes : Les œuvres », Continuum, , page 16.
FUCITO, Gianguido et Michel AEBISCHER, Montréal/Genève Genève/Montréal, Québec, Centre Saidye Bronfman; Genève, Suisse: Centre  d'Art Visuel, 1986, 56 pages.
GAUTHIER, Ninon, « Le marché de Montréal, un marché en pleine effervescence », Finance, , pages 14‐18.
GIGLI, Ivo, « I "Fondali" di Laframboise », La Gazetta di San Marino, , page 23.
GODMER, Gilles, « Des affinités électives » in Peinture au Québec : une nouvelle génération, Musée d'art contemporain de Montréal, 1985, pages 7‐9.
HAZAN, Olga, « Artifices et beautés sublimes », Frontières, vol 20, n° 2, 2008, pages 113-115.
JOUBERT, Lucie, « Le paratexte chez Anne-Marie Alonzo : invitation à une lecture de la complicité », Voix et Images, vol 	19, n° 2, (56) 1994, pages 297-308.
LACROIX, Laurier, « Alain Laframboise », Parachute, n° 88, automne 1997, pages 53‐54.
LAMARCHE, Bernard, « Des projets inachevés. Deux expositions illustrent une volonté chez les artistes québécois d'un recours à l'histoire de l'art », Le Devoir, 18‐, n. p.
LAMARCHE, Bernard, « Visions domestiques », Le Devoir, 26‐, n. p.
LAMOUREUX, Johanne, « Noir et blanc : précis d'usages plus ou moins vagues » in La photographie et l'art contemporain, Actes du colloque, Esse art + opinions, Montréal, 1988, hors‐série n°2.
LAVAL, Martine, « Le sens du quotidien d’Alain Laframboise », Journal Accès, , page 27.
LAVOIE, Vincent, « Alain Laframboise : par le biais du corps » in Les artistes de l'Université de Montréal, Service d'animation culturelle, Université de Montréal, 1988, page 14.
LAVOIE, Vincent, « Dérive vénitienne, œuvres récentes d'Alain Laframboise », Spirale, été 1989, page 13.
LEPAGE, Jocelyne, « Le moment rêvé de se faire, à soi, des cadeaux Noël. Noël dans les Galeries », La Presse, , page F3.
LEPAGE, Jocelyne, « Quand l'art pense à l'art », La Presse, , n. p.
LEPAGE, Jocelyne, « Fiction, en effet », La Presse, , page E8.
LEPAGE, Jocelyne, « Montréal‐tout‐terrain Place au jeu », La Presse, , pages 13‐22.
LEPAGE, Jocelyne, « Dernier sprint de l'année », La Presse, , n. p.
LEPAGE, Jocelyne, « Une belle génération de bricoleurs », La Presse, , page F1.
LÉPINE, Stéphane, « Écrire dans les deux langues », Le Devoir, , page C‐3.
LETOCHA, Louise, « Fiction en effet de critique », Spirale, , page 10.
LUCBERT, Françoise, « Incorporation ou l'art des vastes thèmes », Vie des Arts, n° 139, , page 64.
LUCBERT, Françoise, « La promotion des arts visuels : au centre culturel Canadien de Paris », Vies des Arts, vol 43, n° 175, 1999, page 30.
LUPIEN, Jocelyne, « L'inquiétante étrangeté des objets immobiles »,  CV Photo, n°39, été 1997, pages 23‐24.
MAGNONI, Nicoletta, « I Fondali di Laframboise ‐ Se la fotografia è un po' pittura », Il resto del Carlino (Bologne), , cahier IV, page 1.
MATHONNET, Philippe, « Montréal‐Genève : le choc des images québécoises », Journal de Genève, , n. p.
MAZOYER, Guillaume, « Tous au commissariat », Quartier Libre, vol 23, n° 1, , page 17.
MERLE, Patrick, « Photo : Laframboise ou la tentation du classique », Le Méridional (Marseille), , n. p.
PAGEAU, Édith-Anne, « L’art contemporain : une châsse du sacré? », ETC, n° 58, 2002, pages 58-60.
PAYANT, René, « Paysages multiples », Spirale, , n. p.
PAYANT, René, « Peinture au Québec: une nouvelle génération », Parachute, n° 40, 1985, pages 48‐49.
PELLETIER, Sonia, « Ouvrages à souligner / New and Worthy », Ciel variable : art, photo, médias, culture, n° 98, automne 2014, page 102.
Protée, Théories et pratiques sémiotiques, Vol 18 n° 3, automne 1990 (Iconographie par Laframboise)
RACINE, Yolande et Gaston SAINT-PIERRE, Regards croisés : Rencontre de 11 artistes et 11 collections : Détournement et appropriation, Montréal, Centre d’exposition de l’Université de Montréal, 1998, 24 pages.
ROZON, René, « Les Défis du Salon des Galeries d’Art de Montréal », Vie des Arts, vol 29, n° 118, 1985, pages 60-61.
SABBATH, Lawrence, « Museum gives young Quebecers their due », The Gazette, , 	page 19.
TIFFET, Paul, « F(r)ictions en effet(s) », Parachute, n° 35, été 1984, pages 32‐33.
TOURANGEAU, Jean, « Peinture au Québec ‐ Une Nouvelle Génération », Vanguard, vol 14, n° 7, , pages 	13‐14.
UZEL, Jean‐Philippe, « Louis Cummins et Alain Laframboise », Parachute, n° 94, 1999, pages 47-48.
VERDIER, Jean‐Émile,  « Alain Laframboise, Galerie Jolliet, 6‐ », Parachute, automne 1984, pages 51‐52.
VERDIER, Jean-Émile et Suzanne LAMOUREUX, « Fiat Lux. Photographie et architecture », Parachute, n° 61, hiver 1991, pages 53‐54.
VILLENEUVE, Pâquerette, « Alain Laframboise. Vivre et voir Venise », Vie des Arts, n° 136, , page 69.         
YERGEAU, Normand, « L’art sur l’échiquier. Gold & Rust », Vie des Arts, vol 42, n° 174, 1999, page 75.

Textes d’Alain Laframboise portant sur des expositions et/ou le travail artistique d’autres artistes (Critiques, comptes rendus, articles)

COLLECTIF, Emprunts et citations, autour de Suzanne, livre d'artistes, textes de Catherine Bédard, Alain Laframboise, Pierre Landry Allard et Nycole Paquin, Éditions Graff, collection « Montréal-Boissano », 1991.
LAFRAMBOISE, Alain, « Question de fragment », in Où est le fragment, Montréal, Musée d’art contemporain de Montréal, 1987, pages 13-20.
LAFRAMBOISE, Alain, « L’Homme des chimères », Vie des Arts, vol 32, n° 127, 1987, pages  42-43, 77.
LAFRAMBOISE, Alain, « Le velo vénitien », in Protée, vol 16, nos 1-2, hiver-printemps 1988, pages 181-187.
LAFRAMBOISE, Alain, « Tenir l'image à distance », Parachute, n° 56, automne 1989, pages 52-53.
LAFRAMBOISE, Alain et Peter TERRIO, Raymond Gingras, Montréal, P. Terrio éd., 1990, 35 pages.
LAFRAMBOISE, Alain, « Grotesques et écologiques. Serge Murphy, exemplaire et singulier », Parachute, n° 59, été 1991, pages 16-21.
LAFRAMBOISE, Alain, « Paul Lacroix », Parachute, n° 61, hiver 1991, pages 51-52.
LAFRAMBOISE, Alain, « Marcel Lemyre », Parachute, n° 61, hiver 1991, pages 55-56.
LAFRAMBOISE, Alain, Le magasin monumental, essai sur Serge Murphy, Laval, éd. Trois, 1992, 62 pages.
LAFRAMBOISE, Alain, « Daniel Arasse. Autour du détail », Parachute, n° 71, été 1993, pages 10-14.
LAFRAMBOISE, Alain, Farrell & Parkin a passion for maladies = Une passion pour les maladies, Montréal, Dazibao, Centre de photographies actuelles, 1993, 13 pages.
LAFRAMBOISE, Alain, « The Making of a Memory: Evergon », in Frame of Mind. Viewpoints on Photography in Contemporary Canadian Art, Banff, The Banff Centre for the Arts, Walter Phillips Gallery, 1993, pages 48-57.
LAFRAMBOISE, Alain, « Stephen Schofield. Des plaisirs ancillaires de la sculpture », Parachute, n° 76, automne 1994, pages 5-9.
LAFRAMBOISE, Alain et al., Trevor Gould African English Pavillon : Jardin botanique de Johannesburg, Outremont, Centre d'exposition et de théorie de l'art contemporain, 1995, 1 portefeuille.
LAFRAMBOISE, Alain, « Deux inventaires de la mort : Bronzino et Serrano. Entre l’ivresse du détail et la perfection de la sculpture », Etc Montréal, n° 42, été 1998, pages 20-23.
LAFRAMBOISE, Alain, « Michel Goulet », Parachute, n° 89, hiver 1998, pages 41-43.
LAFRAMBOISE, Alain, « Christian Boltanski », Parachute, n° 94, printemps 1999, pages 40-41.
LAFRAMBOISE, Alain, « Michel Bricault », Parachute, n° 96, automne 1999, pages 73-74.
LAFRAMBOISE, Alain, « La grotesque dans les portraits d’Agnolo Bronzino », Visio, vol 5, n° 4, hiver 2000-2001, pages 73-81.
LAFRAMBOISE, Alain, « Dérives et retours sur la question du voyeurisme en art », Etc Montréal, n° 56, hiver 2001-2002, pages 10-14. 
LAFRAMBOISE, Alain, « Le miroir d’Evergon », CV Photo, n° 58, 2002, pages 9-11.
LAFRAMBOISE, Alain, « Dans la ville instable », Ciel variable : art, photo, médias, culture, n° 69, oct. 2005, pages 18-21. 
LAFRAMBOISE, Alain, « Jana Sterbak: Trompe-l’œil vénitien » / "Jana Sterbak: Trompe-l'œil in Venice", Ciel variable : art, photo, médias, culture, n° 77, 2007, pages 19-21.
LAFRAMBOISE, Alain, « Des retouches au désordre », Etc Montréal, n° 86, été 2009, pages 7-10.
LAFRAMBOISE, Alain et Alain GIGNAC, « L’art et la Bible au risque de leurs interprètes. Dialogue interdisciplinaire entre un exégète biblique et un historien de l’art (Post-scriptum) », Théologiques, vol 17, n° 2, 2009, pages 157-167.
LAFRAMBOISE, Alain, « Images d’un meurtre : la Genèse des artistes », Théologiques, vol 17, n° 2, 2009, pages 135-155.
LAFRAMBOISE, Alain, « Obsessions et rituels », Etc Montréal, n° 88, hiver 2009-2010, pages 56-57.
LAFRAMBOISE, Alain, « L’impossible réciprocité. Sophie Calle, Pour la première et la dernière fois, Musée d’art contemporain de Montréal, du  au  », Ciel variable : art, photo, médias, culture, n° 101, automne 2015, pages 86-87.

TROIS. Revue d'écriture et d'érudition & les ÉDITIONS TROIS 

Alain Laframboise a été cofondateur et codirecteur (avec Anne-Marie Alonzo et Richard Boutin) de la revue d'écriture et d'érudition TROIS et des Éditions TROIS de 1985 à 1996.

Quelques ouvrages (catalogues, romans, essais, contes, poésies) publiés par les Éditions TROIS : 

ALONZO, Anne-Marie, Denise DESAUTELS et Raymonde APRIL, Nous en reparlerons sans doute, poésie, photographies, 1986.
ALONZO, Anne-Marie et Alain LAFRAMBOISE, French Conversation, poésie, collages, 1986.
ALONZO, Anne-Marie,  La vitesse du regard. Autour de quatre tableaux de Louise Robert, essai fiction, 1990.
BERNARD, Denis et André GUNTHER, L’instant rêvé. Albert Londe, préface de Louis Marin, essai, 1993.
CAMPEAU, Sylvain, Chambres obscures. Photographie et installation, essais, 1995.
CIXOUS, Hélène, La bataille d’Arcachon, conte, 1986.
COLLECTIF, Tombeau de René Payant, essais en histoire de l’art, 1991.
DAOUST, Jean-Paul, Du Dandysme, poésie, 1991.
DOYON, Carol, Les histoires générales de l’art. Quelle histoire!, essai, 1991.
LAFRAMBOISE, Alain, Le magasin monumental (essai sur l’œuvre de Serge Murphy), 1992.
MARTIN, André, Chroniques de L'Express : natures mortes, récit et photographies, 1997.
MERCURE, Luc, Le souvenir blanc des Cyclades, roman, 2005.
PAYANT, René, Vedute. Pièces détachées sur l’art 1976-1987, 1987.

Collaborations 

 Il codirige avec Françoise Siguret d'Études françaises de l'Université de Montréal, de 1988 à 1994, une recherche sur les représentations d'Andromède aux  et  siècles. Les actes du colloque Andromède ou le héros à l'épreuve de la beauté sont parus en 1996 (Musée du Louvre et Klincksieck).
 En 2004, il a été responsable avec Victor Stoichita (Université de Fribourg) de l'atelier Représenter l'espace dans le cadre du  congrès du Comité international d'histoire de l'art tenu à Montréal.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Fonds Alain Laframboise, Fonds d'archives conservé par l'Université de Montréal

Naissance en décembre 1947
Décès en avril 2016
Décès à 68 ans
Naissance au Québec
Décès en Montérégie
Artiste québécois
Peintre québécois
Photographe québécois
Historien de l'art canadien
Personnalité culturelle de Vaudreuil-Soulanges
Professeur à l'Université de Montréal